Прову́лок Іва́на Франка́ — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Івана Франка — провулок у місті Дніпро.
 Провулок Франка І. — провулок в місті Золочів Львівської області.
 Провулок Івана Франка — провулок у місті Київ.
 Провулок Івана Франка — провулок у місті Кропивницький.
 Провулок Івана Франка — провулок у місті Одеса.
 Провулок Івана Франка — провулок у місті Суми.
 Провулок Івана Франка — провулок у місті Хмельницький.

Провулки